Amage (Haute-Saône), gemeente in Frankrijk in het departement Haute-Saône
 Amage (geslacht), geslacht van borstelwormen